Sugar City è un toponimo che può essere riferito a:

Stati Uniti d'America
 Sugar City (Colorado)
 Sugar City (Idaho)